Lars Molin kan syfta på

 Lars Mohlin (född 1962), journalist, chefredaktör Ystads Allehanda
 Lars Molin (författare) (1942–1999), svensk författare, dramatiker och regissör
 Lars Molin (ishockeyspelare) (född 1956), "Molla", svensk ishockeyspelare och -tränare
 Lasse-Maja (1785–1845), välkänd tjuv under tidigt 1800-tal
 Laurentius Molin (1657–1723), svensk präst